Miejscowości w USA:
 Hood River – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Hood River
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hood River (ang. Hood River County) – w stanie Oregon